

Miejscowości w Polsce 

 Szczecin – największe miasto woj. zachodniopomorskiego, w gminie Szczecin
 Szczecin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Szczecin – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Dmosin

Zobacz też 
 Stettin